Главный раввин:

 Главный раввин (великий раввин; ) — в некоторых странах религиозный лидер национальной еврейской общины.
 Главный раввин России (с 1990) — должность лидера еврейских общин в России.
 Хахам-баши — главный раввин у сефардских евреев в Оттоманской империи и Египте и в современной Турции.

См. также 
 Главный раввинат Израиля
 Рабби (значения)
 Кагал